Benjamin Carrington est un personnage de fiction de la série de bande dessinée XIII. Il est l'ami de XIII, c'est lui qui le soutient contre la police du Colonel Amos, et qui le tire de situations assez dangereuses.

Dans sa jeunesse lorsqu'il était colonel, il a traité Jones, qui en vérité s'appelait Dream Wittaker, comme sa propre fille, avec Kim, son autre enfant.

C'est également Carrington qui prouve au monde entier, par un habile stratagème que Walter "Wally" Sheridan, frère du Président assassiné, est en réalité l'instigateur du complot qui se trame aux États-Unis.

Vance lui a donné les traits de l'acteur Lee Marvin.

À la télévision 
Dans XIII : La Conspiration (2008) et XIII, la série (2011-2012), il est joué par Stephen McHattie:
 Dans La Conspiration, Benjamin Carrington, en plus d'être le Chef suprême de l'État-Major Interarmées, est Sous-Directeur à la NSA.
 Dans la série dérivée de l'album, il a été choisi comme Vice-Président par Walter Sheridan, devenant Président des États-Unis quand Wally se retire de son poste après avoir découvert qu'il souffrait d'une grave maladie cardiaque.

Notes et références 

Personnage de XIII
Militaire américain de fiction
Général de fiction
Personnage de fiction masculin